

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Beckn“ beginnt.

Beckn 



Beckne 
 Becknell, William († 1856), US-amerikanischer Waldläufer
 Beckner, William (* 1941), US-amerikanischer Mathematiker
 Beckner, William M. (1841–1910), US-amerikanischer Politiker